Строгино́ (станция метро):
* «Строгино» — станция Московского метрополитена на Арбатско-Покровской линии.
 «Строгино» — проектируемая станция Московского метрополитена на Рублёво-Архангельской линии.